Amguid heißen folgende geographische Objekte:
 Amguid (Stadt), Oasenstadt in Südalgerien
 Amguid (Krater), Einschlagskrater in Südalgerien